Vitek oder  Vítek ist der Familienname folgender Personen: 

 Jaroslav Vítek (1915–1966), tschechoslowakischer Kugelstoßer und Diskuswerfer
 Jiří Vítek (* 1977), tschechischer Handballspieler
 Radovan Vítek (* 1971), tschechischer Milliardär und Immobilieninvestor
 Sophie Vitek (* 1919), österreichische Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus und Historikerin
 Zdeněk Vítek (* 1977), tschechischer Biathlet

Weiteres:
 Vítek im Tschechischen das Diminutiv von Vít
 Name eines Geräts zur automatisierten Resistenzbestimmung

Siehe auch:
 Witek
 Wittek
 Vit
 Witiko (Vorname)
 Wito
 Witigonen